Les eleccions legislatives letones de 2022 es van realitzar l'1 d'octubre de 2022 a Letònia i es va renovar els 100 diputats del Saeima. El partit Nova Unitat del primer ministre en funcions Krišjānis Kariņš va rebre el percentatge més gran de vots (19%) i va obtenir el nombre més gran d'escons (26), però no va obtenir majoria absoluta.

Referències 

Eleccions del 2022
Eleccions de Letònia